Ри́флинг () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (род. 1968) — немецкий неонацист.
  (1898–1981) — норвежский пианист и педагог.
  (род. 1983) — немецкий ультраправый политик.
 Рифлинг, Роберт (1911—1988) — норвежский пианист и педагог.